Ареостационарная орбита — это круговая ареосинхронная орбита, лежащая в плоскости марсианского экватора на высоте 17 000 км от поверхности, на которой искусственный спутник обращается с тем же направлением и той же скоростью, что и поверхность Марса. Хотя сейчас нет искусственных спутников, которые обращались бы по таким высоким орбитам, ареостационарные орбиты представляют интерес, так как с их помощью можно организовать телекоммуникационную сеть для исследования Марса.

См. также 
 Список орбит
 Ареосинхронная орбита

Примечания

Ссылки 
 MARS NETWORK: STRATEGIES FOR DEPLOYING ENABLING TELECOMMUNICATIONS CAPABILITIES IN SUPPORT OF MARS EXPLORATION / Concepts and Approaches for Mars Exploration - Пропускная способность ареостационарного спутника, стр 2, раздел Mars Areostationary Relay Satellites 
 Emily Lakdawalla, Stationkeeping in Mars orbit / Planetary.org, 27-06-2013 
 О работе Juan J. Silvaa, Pilar Romerob, Optimal longitudes determination for the station keeping of areostationary satellites / Planetary and Space Science Volume 87, October 2013, Pages 14–18 doi:10.1016/j.pss.2012.11.013 

Астродинамика
Орбиты
Орбиты Марса